La expresión Merry England o, con una ortografía más arcaica, Merrie England (en inglés ‘Alegre Inglaterra’) se puede referir a:
 la «Alegre Inglaterra», un autoestereotipo inglés, una concepción utópica de la sociedad y cultura de Inglaterra basada en un modo de vida idílico y pastoril;
 la revista Merry England, publicada en el Reino Unido a finales del siglo XIX;
 el libro Merrie England (1893), una colección de ensayos de Robert Blatchford sobre el socialismo;
 la ópera cómica Merrie England (1902), del compositor Edward German y con libreto de Basil Hood; o
 el parque de atracciones Alton Towers, anteriormente conocido como Merrie England, al norte del pueblo de Alton, en Staffordshire.